Diadico – Relativo a una coppia o diade.
 Diadico – In semiotica, un segno che vede in gioco due elementi.
 Frazione diadica – In matematica, anche detta razionale diadico, è un numero razionale espresso sotto forma di frazione.
 Espansione diadica – In matematica, la scrittura binaria di un numero reale compreso tra 0 e 1.
Diade – In matematica, anche detta tensore diadico, il prodotto esterno fra due tensori.
 Relazione diadica –  Nelle discipline psicologiche, indica un rapporto o relazione fra due persone o una interazione tra due aspetti psicologici e/o culturali.

Altri progetti